La saison 1925 du championnat de Tchécoslovaquie de football est la toute première édition du championnat de première division en Tchécoslovaquie. Les dix meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la First League, où les formations s'affrontent une seule fois. À l'issue du championnat, pour faire passer le championnat de dix à douze clubs, il n'y a aucun club relégué et les deux meilleurs clubs de II. Liga, la deuxième division tchécoslovaque, sont promus.

C'est le club du SK Slavia Prague qui termine invaincu en tête du classement du championnat, à égalité de points mais une meilleure moyenne de buts que l'AC Sparta Prague et quatre points d'avance sur le FK Viktoria Žižkov. C'est le premier titre de champion de Tchécoslovaquie de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Tchécoslovaquie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Tchécoslovaquie de football
Tchécoslovaquie
1925 en Tchécoslovaquie